Der Club Sport Marítimo, kurz CS Marítimo und im deutschen Sprachraum bekannt als Marítimo Funchal (seltener Marítimo Madeira), ist ein Fußballverein aus der portugiesischen Stadt Funchal auf der Insel Madeira. Der Verein spielt seit den 1970er Jahren ununterbrochen in  der ersten Liga des Landes.

Der Verein wurde am 20. September 1910 als Club Português de Sport Marítimo von Cândido Fernandes de Gouveia gegründet. Der Verein übernahm als Vereinsfarben die Farben der portugiesischen Flagge, um sich von dem Lokalrivalen Club Sports da Madeira zu unterscheiden. Der Name Marítimo kommt daher, dass viele Spieler damals im Hafen von Funchal gearbeitet haben.

Das erste Spiel wurde gegen CD Santa Clara ausgetragen. Marítimo gewann mit 2:1. Später spielte die Mannschaft meistens gegen britische Seefahrer.

Erfolge 
 Portugiesischer Fußball-Meister: 1926
 Portugiesischer Pokal: Finalist 1994/95 und 2000/01
 UEFA-Pokal: Teilnehmer 1993/94, 1994/95, 1998/99, 2001/02,  2003/04, 2008/09
 UEFA Europa League: Teilnehmer 2010/11, 2012/13
 Regionale Meisterschaft von  Madeira: 36×

Europapokalbilanz

Bekannte ehemalige Spieler

Trainer (unvollständig)

Weitere Sportarten 
Neben Fußball werden im Verein zahlreiche weitere Sportarten wie Handball, Volleyball und Gymnastik angeboten. Im Badminton startete der Verein von 1990 bis 1994 fünf Mal in Folge im Europapokal, kam jedoch nie über die Gruppenphase hinaus. Qualifiziert hatte sich das Team jeweils nach der gewonnenen nationalen Mannschaftsmeisterschaft.

Weblinks 

 Offizielle Website

Funchal, Maritimo
Funchal, Maritimo
Sport (Funchal)
Gegründet 1910
Organisation (Funchal)